Júlio de Castilhos, político brasileiro, ex-governador do Rio Grande do Sul

Geografia
Júlio de Castilhos (Rio Grande do Sul)
Júlio de Castilhos (distrito)

Logradouros
Júlio de Castilho
Avenida Júlio de Castilhos
Avenida Júlio de Castilhos (Porto Alegre)
Praça Júlio de Castilhos

Outros
Museu Júlio de Castilhos
Monumento a Júlio de Castilhos
Colégio Estadual Júlio de Castilhos
Aeroporto de Júlio de Castilhos

Desambiguações de topônimos